Morrissey – cantante britannico
 David Morrissey – regista britannico
 Jim Morrissey – ex giocatore di football americano statunitense
 Paul Morrissey – artista statunitense
 Tim Morrissey – ex cestista australiano